Landenbergue ist der Familienname folgender Personen:

 Claude Landenbergue (* 1964), Schweizer Schachspieler
 Jeremy Landenbergue (* 1993), Schweizer Basketballspieler